Die Finalrunde der Rugby-League-Weltmeisterschaft 2008 umfasste fünf Mannschaften. Australien, England und Neuseeland waren als Erst- bis Drittplatzierte der Gruppe A fürs Halbfinale qualifiziert, während Fidschi und Irland, die Ersten der Gruppen B und C, in einem Qualifikationsspiel um den Einzug ins Halbfinale spielten. Zudem fanden zwei Platzierungsspiele zwischen den Zweit- bzw. Drittplatzierten der Gruppen B und C statt. Schottland und Tonga spielten als Zweitplatzierte um Platz 7, während Frankreich und Samoa als Drittplatzierte um Platz 9 spielten. Das erste Platzierungsspiel war am 8. November, das Finale fand am 22. November statt.

Übersicht

Spiele

Platzierungsspiele

Spiel um Platz 7

Spiel um Platz 9

Finalrunde

Halbfinalqualifikationsspiel

1. Halbfinale

2. Halbfinale

Finale 

Finalrunde